Kudai – gruppo musicale cileno
Kudai – gruppo musicale spagnolo
Abraj Kudai – hotel de La Mecca in Arabia Saudita